Cervisia bezeichnet:

 eine Weizenbiersorte der Kelten, siehe Geschichte des Bieres#Antike
 eine grafische Benutzeroberfläche unter KDE für das Versionsverwaltungssystem Concurrent Versions System (CVS), siehe Cervisia (Software)